Diorama peut désigner : 

 Diorama, un dispositif de présentation illusionniste en vogue au .
 le Diorama de Louis Daguerre en est un exemple.
 Diorama, une municipalité de l'État de Goiás au Brésil.
 Diorama, un album du groupe de musique rock australien Silverchair
 Diorama, un groupe de musique pop synthétique allemand
 Diorama, une attraction située à Efteling aux Pays-Bas